Il singolare del torneo di tennis Nottingham Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Greg Rusedski che ha battuto in finale Karol Kučera 6-4, 7-5.

Teste di serie

  Carlos Moyá (primo turno)
  Marcelo Ríos (primo turno)
  Gustavo Kuerten (primo turno)
  Tim Henman (semifinali)

 Jan Siemerink (secondo turno)
 Jim Courier (secondo turno)
 Todd Woodbridge (primo turno)
 Alex O'Brien (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nottingham Open 1997
ATP Tour 1997